Сегунда 1964/1965 () — 34-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1964/65 на lafutbolteca.com 
 Второй дивизион Испании 1964/65 на footballdatabase.eu 

1964/1965
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1964 году
Спорт в Испании в 1965 году